Матч за звание чемпиона Франции по стоклеточным шашкам между действующим чемпионом Мариусом Фабром и экс-чемпионом Альфредом Молимаром был проведён в Лионе с 9 по 19 сентября 1923 года. В январе 1922 года Молимар в матче с Фабром утратил титул чемпиона Франции. В 1923 году лионский шашечный клуб «Damier Lionnais» под эгидой и при содействии  Французской шашечной федерации (Fédération Damiste Française) организовал матч-реванш. Руководил проведением матча Марсель Боннар. Арбитром матча был Бенедикт Шпрингер. Игрался матч на большинство из десяти партий. Единственной результативной партией оказалась шестая. Фабр выиграл матч со счётом +1-0=9 и сохранил звание чемпиона Франции.

Таблица матча

Литература 
 «Le Jew de Dames». — 1923. — № 34
 MATCH en 10 Parties Marius Fabre - Dr Molimard

Примечания

Ссылки